Tjärnqvist ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Tjärnqvist (* 1976), schwedischer Eishockeyspieler
 Mathias Tjärnqvist (* 1979), schwedischer Eishockeyspieler